Younce ist der Name von:

 George Younce (1930–2005), US-amerikanischer Gospelsänger
 Len Younce (1917–2000), US-amerikanischer Footballspieler